Feldkirchen ist der Name verschiedener Orte/Verwaltungseinheiten:
 Bezirk Feldkirchen in Kärnten

Städte und Gemeinden:
 Feldkirchen-Westerham, Gemeinde im Landkreis Rosenheim, Bayern 
 Feldkirchen (Landkreis München), Gemeinde im Landkreis München, Bayern
 Feldkirchen (Niederbayern), Gemeinde im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Feldkirchen in Kärnten, Bezirkshauptstadt in Kärnten 
 Feldkirchen bei Mattighofen, Gemeinde im Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Feldkirchen an der Donau, Marktgemeinde im Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Feldkirchen bei Graz, Marktgemeinde im Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Ortsteile:
 Feldkirchen (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Feldkirchen (Egling), Ortsteil der Gemeinde Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Feldkirchen (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Feldkirchen (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Feldkirchen (Ingolstadt), Ortsteil der Stadt Ingolstadt, Bayern
 Feldkirchen (Loiching), Ortsteil der Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Feldkirchen (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Feldkirchen (Moosburg an der Isar), Ortsteil der Stadt Moosburg an der Isar, Landkreis Freising, Bayern
 Feldkirchen (Neuburg an der Donau), Ortsteil der Gemeinde Neuburg an der Donau, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Feldkirchen (Neuwied), Ortsteil der Stadt Neuwied, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Feldkirchen (Rott am Inn), Ortsteil der Gemeinde Rott am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Feldkirchen (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Feldkirchen (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern

Bauwerke:
Turmhügel Feldkirchen, Landkreis Rosenheim, Bayern
Siehe auch
 Bahnhof Feldkirchen
 Feldkirch
 Feldkirche
 Feldenkirchen